Гуня Дмитро Тимошович — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х років проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638), кошовий отаман 1640 року.
 Йосиф Тимошович (нар. 20-ті роки XVIII століття — † 1 грудня 1775, Новгород-Сіверський) — український релігійний діяч в добу Гетьманщини.